Muhajirin (Jambi Luar Kota), een plaats in Indonesië
Muhajirin (Deleng Pokhkisen), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing